Президентские выборы в Словении проходили 10 ноября и 1 декабря 2002 года. Во 2-м туре премьер-министр Словении Янез Дрновшек получил 56,6 % голосов и был избран президентом. Явка составила 72,04 % в 1-м туре и 65,24 % во 2-м.

Результаты

Примечания 

Словения
Президентские выборы в Словении
2002 год в Словении